De 1ste Europacup I hockey voor vrouwen werd gehouden van 3 tot en met 5 mei 1974 in Hamburg. Het deelnemersveld bestond uit 8 teams. Harvestehuder THC won deze eerste editie door in de finale Royal Uccle Sport THC te verslaan.

Uitslag poules

Poule A

Uitslagen
A Kieviten - Wien 4-0
A Uccle - Baslerdybli 6-1
A Kieviten - Baslerdybli 0-0
A Uccle - Wien 2-1
A Baslerdybli - Wien 0-0
A Kieviten - Uccle 2-4

Poule B

Uitslagen
B Real Club de Polo - Stade Français 2-3
B Harvestehuder THC - CUS Roma 4-0
B Real Club de Polo - CUS Roma 5-0
B Harvestehuder THC - Stade Français 1-1
B CUS Roma - Stade Français 0-4
B Real Club de Polo - Harvestehuder THC 0-6

Finales

Finale
1/2: Harvestehuder - Royal Uccle THC 1-0

3de plaats
3/4: Kieviten - Stade Français 1-2

5de plaats
5/6: Real Club de Polo - Baslerdybli 1-0

7de plaats
7/8: Wien - CUS Roma 3-0

Einduitslag
  Harvestehuder THC
  Royal Uccle Sport THC
  Stade Français
  De Kieviten
  Real Club de Polo
  Baslerdybli
  AHTC Wien
  CUS Roma

1
Hockey in 1974
Hockey in Duitsland
Hockey
Sportevenement in Hamburg